Магнус Магнуссон Смит (урожд. Магнус Магнуссон; , , 10 сентября 1869, Рейкьявик — 12 сентября 1934, Тайтусвилл) — канадский шахматист исландского происхождения (фамилию Смит взял после переезда в Канаду).

Жил в Виннипеге. Трижды подряд (в 1899, 1904 и 1906 гг.) становился чемпионом Канады. В период с 1905 по 1908 гг. был редактором шахматного отдела газеты «Winnipeg Free Press».

В 1907 г. выиграл чемпионат Бруклинского шахматного клуба. В 1910 г. окончательно переехал в Бруклин. В 1912 и 1913 гг. дважды побеждал в чемпионатах Манхэттенского шахматного клуба.

Неоднократно участвовал в открытых чемпионатах США. Участвовал в сильном по составу турнире в Нью-Йорке (1911 г.).

Во время проживания в Канаде также был известен как хороший игрок по консультации. Обычно выступал в паре с Ч. Блейком.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии М. Смита в базе Chessgames
 Личная карточка М. Смита на сайте 365Chess
 Консультационные партии команды Смит — Блейк в базе Chessgames
Шахматисты Канады
Шахматисты США
Шахматисты XX века
Родившиеся в Рейкьявике
Умершие в Тайтусвилле (Пенсильвания)
Шахматные журналисты